Ce mot jacinthe  peut faire office de nom commun (en) botanique comme d'un nom propre (anthroponymique voire toponymique).

Botanique 
Les jacinthes sont des fleurs monocotylédones de plusieurs genres réparti(e)s en deux familles :
 la famille des liliacées (selon Cronquist) ou des asparagacées (selon l'APG III), à savoir par exemple
 les jacinthes véritables (genre hyacinthus) ;
 la jacinthe d'Orient, cultivée (également du genre hyacinthus) ;
 la jacinthe des bois (genre hyacinthoides) ;
 la jacinthe d'Espagne (également du genre hyacinthoides) ;
 la jacinthe des Pyrénées (genre tractema) ;
 la jacinthe romaine (genre bellevalia) ;
 la jacinthe de Pallas (genre hyacinthella) ;

 la famille des pontederiacées, avec la jacinthe d'eau (genre eichhornia).

Toponymie 
Odonymie : rues et avenues des Jacinthes (avec alors le "j" initial en fréquente majuscule), dans des villes belge(s), françaises, voire ailleurs en francophonie.

Prénom et patronyme (avec le "j" en majuscule) 
 Jacinthe peut être un prénom, essentiellement féminin, alternatif au prénom épicène Hyacinthe.
 Jacinthe peut être aussi un patronyme.

Saints et saintes 
 Jacinthe, Giacinta ou Hyacinthe Marescotti († 1640), religieuse italienne, célébrée le 30 janvier.
 Jacinthe Marto († 1920), a vu la Vierge, célébrée le 20 février.
 Jacinthe ou Sachinte († 258), martyr à Rome, célébré le 4 août.

Références